John Moore peut désigner :

Hommes politiques 
 John Moore (1599–1650), régicide du roi Charles  d'Angleterre ;
 Sir John Moore (1620-1702), homme politique anglais (député de la City of London 1685-1687) ;
 John Moore (1767-1799), président de la République de Connaught ;
 John Moore (1788–1867), député au congrès de Louisiane ;
 John Moore, président de la Commission Labour Arbitration  ;
 John Moore (né en 1936), ministre australien de la défense sous John Howard ;
 John Moore (1937-2019), ministre britannique au cabinet de Margaret Thatcher ;
 John E. Moore, lieutenant-gouverneur du Kansas ;
 John M. Moore (1862–1940), député au congrès du Texas ;
 John Moore, lieutenant-gouverneur de l'Illinois au  ;

Arts et spectacles 
 John Moore, artiste sud-africain ;
 John Moore, écrivain américain ;
 John Moore, écrivain britannique ;
 John Moore, joueur de mandoline ;
 John Moore (né en 1966), personnalité de la radio canadienne ;
 John Moore, artiste de dessins animés ;
 John Moore, ex-The Jesus and Mary Chain, ex-Black Box Recorder, batteur et joueur de  bowed-saw ;
 John Moore, réalisateur, producteur, et scénariste de films, dont En territoire ennemi ;
 John Moore, producteur de films d'art ;
 John Moore, saxophoniste ;
 John Moore, photographe américain lauréat du World Press Photo, catégorie Spot News ;
 John Moore, oscar 1962 pour les décors du Cid ;
 Deacon John Moore (né en 1941), musicien de La Nouvelle-Orléans ;
 John R. Moore, critique littéraire et disciple de Daniel Defoe ;
 John Moore, photographe et dessinateur écossais ;

Ecclésiastiques 
 John Moore (né en 1942), évêque catholique de Bauchi, Nigeria ;
 John Moore (1646–1714), évêque et collectionneur anglais ;
 John Moore (1662–1726), ministre baptiste anglais originaire de Northampton ;
 John Moore (1730–1805), archevêque de Cantorbéry ;
 John Monroe Moore, évêque de l'église épiscopale méthodiste du sud ;
 John Moore (1834-1901), évêque de St. Augustine, Floride ;

Sportifs 
 John Moore, entraîneur écossais de football ;
 John Moore (1978-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 John Moore, joueur américain de hockey sur glace ;
 John Moore, biathlète britannique ;

Autres 
 Sir John Moore (1718–1779), officier de marine britannique ;
 Sir John Moore (1761-1809) général britannique dans les guerres contre Napoléon  ;
 John Alexander Moore (1915-2002), zoologiste américain ;
  (1860-1947), juriste international américain ;
  (1729-1802), père du général Sir John Moore ;
 John Moore (1957-2002), anarchiste et professeur britannique ;
 John Moore, vainqueur du prix Pulitzer 2005 dans Breaking News Photography ;
 John Coleman Moore (1927-2016), mathématicien américain ;
  (1869-1965), zoologue américain ;
  (1832-1913) officier de la marine des États-Unis ;
  (1826-1907) chirurgien général de l'armée des États-Unis ;
 John Moore (1954-), économiste britannique et professeur à l'université d'Édinbourg et à la .

Voir aussi 
 John More
 John Moores